Лакіза (Лакиза) — українське прізвище.

Відомі носії:
 Лакіза Артем Вікторович — казахський хокеїст, захисник.
 Лакиза (Лакіза) Іван Никифорович — український літературознавець, критик, публіцист, журналіст.

Українські прізвища